Prochno ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Prochno (1897–1945), deutscher Archivar und Gymnasiallehrer
 Joscha Prochno (* 1982), deutscher Mathematiker